Вячесла́в Алекса́ндрович Бело́в:
 Белов, Вячеслав Александрович (1938—2010) — советский пятиборец.
 Белов, Вячеслав Александрович (род. 1983) — российский хоккеист.